DHX34 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 143 амінокислот, а молекулярна маса — 128 120.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки